Oz pode ser:
 Oz Fox, guitarrista 
 The Wonderful Wizard of Oz, série de livros
 Oz (telessérie)
 Oz (linguagem de programação)
 Oz (Isère), comuna francesa
 Onça (massa), unidade de medida simbolizada por oz

Desambiguação